Каньямеро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вильуэркас. Занимает площадь 151,4 км². Население — 1783 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 107 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Club de tiro con arco Los Rucones

Муниципалитеты Касереса